Салоникская (Селаникская) епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая архиепископская епархия  Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Салоникской епархии входили территории Салоникского и Монастырского вилайетов Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 2.000, число общин - 12.

Епархия имела 1 церковь.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви